Denumirea de Cepinți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Cepinți, un sat în comuna Rudozem, regiunea Smolean;
 Cepinți, un sat în comuna Stolicina, regiunea Sofia-capitala.